Charles Clarke est un nom porté par plusieurs personnalités :
 Charles Cowden Clarke (1787-1877), auteur anglais ;
 Charles Baron Clarke (1832-1906), botaniste britannique ;
 Charles Clarke (1839-1932), , officier de l'armée britannique
 Charles Kirk Clarke (1857-1924), psychiatre canadien ;
 Charles G. Clarke (1899-1983), directeur de la photographie américain ;
 Charles Clarke (1950-), homme politique britannique.

Voir aussi 
 Charles Clark (1987-), athlète américain.